Tenisový turnaj WTA Porsche Tennis Grand Prix 2010 se konal ve dnech 26. dubna – 2. května v německém Stuttgartu v hale na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie Premier a byl součástí WTA Tour 2010. Odměny činily 700 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
První dvě nasazené hráčky měly v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 

 Pavouk pro dvouhru 
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
 
 , Oficiální stránka turnaje

Porsche Tennis Grand Prix
Tenis v Německu v roce 2010
WTA Tour 2010